

Сентерпорт — місто, штат Пенсільванія
 Сентерпорт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк